Bolków (stad), stad in Neder-Silizië
 Bolków (gemeente), gemeente in Neder-Silizië
 Bolków (West-Pommeren), plaats in West-Pommeren